Котріка́дзе ( — грузинське прізвище.

Персоналії 
 Олександр Котрікадзе (1930—1999) — грузинський радянський футболіст. Старший брат Сергія Котрікадзе.
 Сергій Котрікадзе (1936—2011) — грузинський радянський футболіст і тренер.
 Котрікадзе Катерина Бесікіївна (23 березня 1984[1], Тбілісі) — російська та грузинська журналістка та медіа-менеджер.
Грузинські прізвища